Grand Hotel Opduin, een hotel op Texel
 Opduin (Schiermonnikoog), een monumentale villa in het duingebied van Schiermonnikoog